Bongo – strumento musicale a percussione
Bongo (Tragelaphus eurycerus) – grossa antilope africana
Bongo – strumento scientifico ottenuto accoppiando due retini da plancton
Bongo – in dialetto toscano il dolce comunemente noto come profiterole
Bongo – mezzo di trasporto della saga di Guerre stellari
Bongo – tipo di CAPTCHA
Bongo – città della Costa d'Avorio
Massiccio dei Bongo – catena montuosa della Repubblica Centrafricana

Persone

Bongo
Christ Bongo – ex calciatore della Repubblica Democratica del Congo naturalizzato della Repubblica del Congo
Édith Bongo – first lady gabonese
Omar Bongo – politico gabonese
Pietro Bongo – scrittore italiano

Bongo Ondimba
Ali Bongo Ondimba – politico gabonese, figlio di Omar Bongo
Sylvia Bongo Ondimba – dirigente d'azienda, filantropa e first lady gabonese di origini francesi